Феле́тто (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 2344 человека (2008 г.), плотность населения составляет 334 чел./км². Занимает площадь 7 97 км². Почтовый индекс — 10080. Телефонный код — 0124.

Покровителем населённого пункта считается святой мученик Викторий Кесарийский.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Национальный институт статистики